Суокурдах-Кёлюете () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Суокурдах-Кёлюете — озеро, юго-восточнее оз. Улах-Улюнг, Республика Саха (Якутия), координаты 68°08’с. ш. 151°02’в. д..
 Суокурдах-Кёлюете — озеро, на левом берегу р. Арга-Юрях,Республика Саха (Якутия), координаты 69°02’с. ш. 151°10’в. д..
 Суокурдах-Кёлюете — озеро, восточнее оз. Балаганнах, Республика Саха (Якутия), координаты 68°23’с. ш. 153°04’в. д..

Примечания

См. также 
Суокурдах-Келюе